Das Damendoppel der Australian Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Swetlana Kusnezowa und Wera Swonarjowa. Swonarjowa konnte wegen einer Verletzung nicht antreten. Kusnezowa spielte diesmal an der Seite von Yanina Wickmayer.

Gewonnen haben das Damendoppel diesmal die Italienerinnen Sara Errani und Roberta Vinci. Sie besiegten im Finale die mit einer Wildcard angetretene australische Paarung Ashleigh Barty/Casey Dellacqua mit 6:2, 3:6 und 6:2.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2013